Roffi ist der Familienname folgender Personen:
 André Roffi (1882–??), französischer Marathonläufer
 Emo Roffi (1922–2005), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Giancarlo Roffi (* 1943), italienischer Fußballspieler
 Guido Roffi (1924–1973), walisischer Fußballspieler
 Luciano Roffi (* 1949), italienischer Schauspieler
 Pietro Roffi (* 1992), italienischer Komponist
 Renato Roffi (* 1951), italienischer Fußballspieler und -trainer